splątek (protonema)
 Protonema – zespół muzyczny